Carstenn ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Anton Wilhelm von Carstenn (1822–1896), Kaufmann
 Edward Carstenn (1886–1957), Lehrer und Historiker in Danzig

Siehe auch:
 Carstenn-Figur, in Berlin eine regelmäßige städtebauliche Straßenstruktur mit einer Allee im Zentrum eines umlaufenden Straßenzuges, der von vier Plätzen eingefangen wird